Morąg – miasto w województwie warmińsko-mazurskim
 Morąg – gmina miejsko-wiejska
 Morąg – dawna gromada
 Morąg – rzeka
 powiat morąski
 bitwa pod Morągiem
 dekanat Morąg
 Morąg – druga nazwa jeziora Marąg